Astorga může být:

město
 Astorga (Španělsko) – město ve Španělsku
 Astorga (Brazílie) – město v Brazílii

opera
 Astorga (opera) – opera Johanna Josefa Aberta

osoba
 Emanuele d'Astorga – italský skladatel